Esquila puede referirse a:
 la esquila, el corte del pelo de la oveja con aprovechamiento de su lana.
 la esquila, un tipo de campana (del gót. *skĭlla; cf. a. al. ant. scëlla), similar al cencerro.
 un elemento típico de las procesiones de Semana Santa en Zamora (España), que forma parte de la vestimenta del barandales, persona que las tañe anunciando las procesiones diurnas.

Biología
camarón: Crustáceo marino de agua dulce.
girino: Crustáceo acuático.
cebolla albarrana: Planta herbácea perenne que alcanza 150 cm de altura.